Menippe – planetoida o numerze katalogowym 188
 Menippe – rodzaj skorupiaków z rodziny Menippidae
 Menippe – w mitologii greckiej córka Oriona, jedna z Koronid
 Menippe – w mitologii greckiej córka Penejosa, jedna z najad
 Menippe – w mitologii greckiej córka Tamyrisa
 Menippe – w mitologii greckiej jedna z Nereid

Zobacz też 
 menippea (satyra menippejska) – gatunek literatury satyrycznej